Вилли Шульц:
 Шульц, Вилли (1897—1944) — немецкий офицер, спасший 25 евреев из минского гетто.
 Шульц, Вилли (род. 1938) — немецкий футболист.